Gorbatov (en , masculin) ou Gorbatova (en , féminin) peut faire référence à :

Patronymes
Alexandre Vassilievitch Gorbatov (1892-1973), général soviétique ;
Boris Leontievitch Gorbatov (1908-1954), écrivain soviétique ;
Constantin Ivanovitch Gorbatov (1876-1945), peintre russe.

Toponymes
Gorbatov, ville de l'oblast de Nijni Novgorod, en Russie.

Autres 
 Gorbatov rouge, race bovine originaire de la région de Nijni Novgorod, en Russie.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe